Мата Бехуко има више значења:

 Мата Бехуко (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата Бехуко (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата Бехуко (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику